Nedlitz steht für:
 den Ortsteil Nedlitz der Stadt Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, siehe Nedlitz (Zerbst)
 den Ortsteil Nedlitz der Stadt Gommern im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt, siehe Nedlitz (Gommern)
 einen Stadtteil von Potsdam, siehe Nedlitz (Potsdam)

Siehe auch:
 Grenzübergangsstelle Nedlitz